Янис Гардовскис (, р. , ) — советский и латвийский хирург. Ректор и профессор Университета им. Страдыня. Хабилитированный доктор медицинских наук. Научный редактор медицинского журнала . Академик АН Латвии. Автор 120 научных публикаций и трёх книг.

Награды:
 Благодарственное письмо Кабинета министров Латвии (1998)
 Премия Кабинета министров Латвии (2005)

Избранные публикации 
 Miklasevics E., Irmejs A., Gardovskis J. Molecular diagnostic of hereditary breast/ovarian cancer. 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine. 2008. Laboratorine Medicina, 10, Special Supplement, 16.
 Gardovskis A., Irmejs A., Miklasevics E., Vanags A., Melbarde-Gorkusha I., Boroshenko V., Bitina M., Gardovskis J. Hereditary Breast and Ovarian Cancer Hospital Based Screening in Latvia. RSU Collection of Scientific Papers 2007. Research articles in medicine & pharmacy. 2008, 39-41.
 Irmejs A., Miklasevics E., Strumfa I., Gardovskis J. Comment on the article Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology by Lubinski et al., Breast Cancer Res Treat 2008 Apr 15. Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2008, 6(2), 66.
 Borosenko V., Irmejs A., Melbarde-Gorkusa I., Gardovskis A., Pavars M., Vanags A., Trofimovics G., Miklasevics E., Gardovskis J.. Initial results of colorectal polyposis research in Latvia. Anticancer Research, 2009, 711—715.
 Martinsons A., Narbuts Z., Brunenieks I., Pavars M., Lebedkovs S., Gardovskis J. A comparison of quality of life and postoperative results from combined PPH and conventional haemorrhoidectomy in different cases of haemorrhoidal disease. Colorectal Dis. 2007, 9(5):423-9.
 Irmejs A., Borosenko V., Melbarde-Gorkusa I., Gardovskis A., Bitina M., Kurzawski G., Suchy J., Gorski B. and Gardovskis J. Nationwide Study of Clinical and Molecular Features of Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC) in Latvia. Anticancer Research. 2007, 27:653-658.
 Irmejs A., Gardovskis A., Miklasevics E., Borosenko V., Bitina M., Melbārde-Gorkusa I., Vanags A., Kurzawski G., Suchy J., Górski B., Gardovskis J. Pilot study on low penetrances breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia, Hereditary Cancer in Clinical Practice. 2006, 4(1) pp. 48–51.
 Breedt J., Teras J., Gardovskis J., Maritz F.J., Vaasna T., Ross D.P., Gioud-Paquet M., Dartois N., Ellis-Grosse E.J., Loh E. Tigecycline 305 cSSSI Study Group. Safety and efficacy of tigecycline in treatment of skin and skin structure infections: results of a double-blind phase 3 comparison study with vancomycin-aztreonam. Antimicrob Agents Chemother. 2005, 49(11):4658-66.
 Irmejs A., Miklasevics E., Boroschenko V., Gardovskis A., Vanags A., Melbarde — Gorkusa I., Bitina M., Suchy J., Gardovskis J. Pilot study on the moderate penetrance breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia. Acta CHIRURGICA Latviensis. 2005, (5); 3-5.
 Pavars M., Irmejs A., Maurins U., Gardovskis J. Severe acute pancreatitis: role for laparoscopic surgery. Zentralbl Chir. 2003, 128(10):858-61.
 Vanags I., Petersons A., Ose V., Ozolanta I., Kasyanov V., Laizans J., Vjaters E., Gardovskis J., Vanags A. Biomechanical properties of oesophagus wall under loading. J Biomech. 2003, 36(9):1387-90.
 Irmejs A., Gardovskis A., Borosenko V., Bitina M., Aigare D., Kurzawski G., Suchy J., Gorski B., Gardovskis J.. Hereditary colorectal cancer (CRC) programm in Latvia. Hereditary cancer in clinical practice 2003, 1(1):49 — 53.

Ссылки 
 Prof. Jānis Gardovskis

Хирурги Латвии
Академики АН Латвии
Персоналии по алфавиту
Ректоры Рижского университета имени Страдыня
Хирурги СССР